

Patronyme

 Fulgent Herbault (1760-1808), colonel français de la Révolution et de l'Empire.

Toponyme

 Herbault, commune du Loir-et-Cher.

Homonymie de patronyme